Pjege su naziv s više značenja:

 Bitotove pjege -  očna bolest.
 Kožne pjege - mrlje na koži.
 Slijepa pjega - polje neviđenja u normalnom vidnom polju.
 Sunčeve pjege - pojava u fotosferi, na Suncu.